Гранчар Вадим Дмитрович (нар. 7 березня 1998) — український футболіст, півзахисник «Олександрії». 
 «Гранчар» - дериваційний тунель, ГЕС-ГАЕС Бельмекен, Болгарія.